Pucok Alue (Baktiya), een plaats in Indonesië
Pucok Alue (Tanah Jambo Aye), een plaats in Indonesië
Pucok Alue (Cot Girek), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing